Den blå lagunen kan syfta på:

Den blå lagunen (bok) – en bok av Henry De Vere Stacpoole, originaltitel The Blue Lagoon
Den blå lagunen (1923) – en sydafrikansk stumfilm från 1923 av Dick Cruikshanks, baserad på boken, originaltitel The Blue Lagoon
Blå lagunen (film, 1949) – en brittisk film från 1949 producerad och regisserad av Frank Launder, baserad på boken, originaltitel The Blue Lagoon
Den blå lagunen (1980) – en amerikansk film från 1980 av Randal Kleiser, baserad på boken, originaltitel The Blue Lagoon
 Tillbaka till den blå lagunen –  en uppföljare från 1991 till filmen från 1980 med Milla Jovovich och Brian Krause, originaltitel Blue Lagoon: The Awakening

Se även
Blå lagunen – ett geotermiskt spa på Island
Blå lagunen, Ekerö kommun – en konstgjord sjö och badplats på Ekerö
Blå lagunen, Gotland – före detta kalkbrott, konstgjord sjö och badplats vid Ar i Fleringe socken på norra Gotland
 Blue Lagoon – flera